Ofczarek ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Ofczarek (1939–2020), österreichischer Schauspieler und Opernsänger
 Nicholas Ofczarek (* 1971), österreichischer Schauspieler